OIC se poate referi la:

 Olimpiada Internațională de Chimie
 Organizația Cooperării Islamice, în engleză Organisation of Islamic Cooperation